William Rutherford kan syfta på bland andra:

 William Gunion Rutherford (1853–1907), skotsk forskare
 William Rutherford (1798–1871), engelsk matematiker
 William Rutherford (1839–1899), brittisk fysiolog